Aaien of strelen, zachtjes met de hand iets strelen
AAI Corporation, een Amerikaans luchtvaart- en defensiebedrijf gevestigd in Hunt Vally, Maryland
Aaibaarheidsfactor, een begrip voor de mate waarin dieren affectie of genegenheid opwekken bij mensen

Zie ook 
Aaipop, een eendaags muziekfestival dat jaarlijks wordt gehouden in Nijland